Die Franken Challenge 2011 war ein Tennisturnier, welches vom 31. Mai bis 5. Juni 2011 in Fürth, Deutschland stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011, sowie der Head German Masters Series 2011 und die 26. Ausgabe des Turniers auf Challenger-Ebene. Es wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der ungesetzte João Sousa, der im Finale den Wildcard-Besitzer Jan-Lennard Struff in drei Sätzen besiegte. Dies war Sousas erster Karrieretitel im Einzel auf Challenger-Ebene. Vorjahressieger Robin Haase trat in diesem Jahr nicht zur Titelverteidigung an.

Im Doppel konnte Vorjahressieger Rameez Junaid mit seinem diesjährigen Partner Frank Moser seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Sein letztjähriger Partner Dustin Brown trat in diesem Jahr nicht an. Sein letztjähriger Partner und Titelverteidiger Frank Moser trat in diesem Jahr nicht beim Turnier an. Im Finale besiegten die topgesetzten Junaid und Moser die ungesetzten Jorge Aguilar und Júlio César Campozano.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Übersicht der HEAD German Masters Series 2011 auf der Website des DTB
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 179 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 179 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 178 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Fürth